Johnny Doull, pseud. The Mutant Kidd (ur. 1 października 1990 r.) − kanadyjski kulturysta, zdobywca tytułu Mr. Canada juniorów, a także trójboista siłowy.

Życiorys 
W 2009 został wybrany na najbardziej atletycznego ucznia swojego liceum. W tym samym roku zwyciężył międzyszkolne zawody w trójboju siłowym, organizowane przez federację Prince Edward Island Fitness and Physique Association (PEI). W 2010 został zwycięzcą zawodów strongmanów wśród juniorów, także zaaranżowanych przez PEI. Tego roku debiutował jako kulturysta, startując w zawodach New Brunswick Bodybuilding Championships; zajął w nich trzecie miejsce w kategorii juniorów. Wkrótce później ustanowił rekord Nowej Szkocji w przysiadzie ze sztangą. Między 2011 a 2013 odnosił kolejne znaczące sukcesy sportowe. W pierwszej połowie 2013, w trakcie mistrzostw kulturystycznych Nowego Brunszwiku, wywalczył zwycięstwo w kategorii zawodników o masie superciężkiej oraz w kategorii ogólnej, zostając generalnym zwycięzcą zmagań.

Syn Johna i Pameli, ma starszą siostrę Ashley. Mieszka w Borden-Carleton, w południowej części Wyspy Księcia Edwarda, tam też się wychował.

Ważniejsze osiągnięcia sportowe 
 2010: New Brunswick Bodybuilding Championships, kategoria juniorów, III m-ce
 2011: PEI Bodybuilding Championships, kategoria juniorów, I m-ce
 2011: PEI Bodybuilding Championships, kategoria otwarta (open), I m-ce
 2011: PEI Atlantics Bodybuilding Championships, kategoria ciężka (juniorzy), I m-ce 
 2012: CBBF Canadian National Bodybuilding Championships, kategoria juniorów, I m-ce
 2013: CBBF Canadian National Bodybuilding Championships, kategoria superciężka, VII m-ce
 2013: New Brunswick Provincial Bodybuilding Championships, kategoria superciężka, I m-ce
 2013: New Brunswick Provincial Bodybuilding Championships, kategoria ogólna, I m-ce

Wymiary 
 wzrost: 180 cm 
 waga poza sezonem zawodów: 118-129 kg 
 waga w sezonie zawodów: 104 kg

Bibliografia 
 musclememory.com , ilovebodybuilding.pl

Doull, Johnny
Doull, Johnny
Doull, Johnny